Ana María Sánchez puede referirse a:

 Ana María Liliana Sánchez Vargas de Ríos, abogada peruana, ministra de Relaciones Exteriores del Perú durante el gobierno de Ollanta Humala.
 Ana María Sánchez, cantante soprano española.